

Geografia
 Jolley – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America

Persone
 Elizabeth Jolley – scrittrice britannica naturalizzata australiana
 Gordon Jolley – giocatore di football americano statunitense
 I. Stanford Jolley – attore statunitense
 Michael Jolley – allenatore di calcio britannico
 Steve Jolley – musicista e produttore discografico britannico